Ralph Abraham (né en 1936), mathématicien américain ;
 Ralph Abraham (né en 1954), homme politique américain.